Соревнование среди женщин на открытом воздухе в одиночном разряде - одно из шести соревнований по теннису включенных в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 5 спортсменок из 1 страны. Большое количество снявшихся с соревнований спортсменок привело к тому, что в каждом туре соревнований проходил всего один матч.

Результаты

Итоговое положение

Турнирная таблица

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований